Fiice și mame  se poate referi la:

 Film
 1975 Fiice și mame – film sovietic în regia lui Serghei Gherasimov
 2007 Fiice și mame – film canadian în regia lui Robert Malenfant
 2010 Fiice și mame – film sovietic în regia lui Andrei Selivanov 

 Seriale TV
 2007 Fiice și mame – serial TV sovietic, regia Dmitri Magonov, Kira Anghelina, Olga Grekova